Schläpfer oder Schlaepfer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schläpfer (1880–1948), Schweizer Ingenieur und Pionier im Strassenbau
 Adolf Schläpfer (Politiker) (1888–1932), Schweizer Unternehmer und Politiker

 Carl Ludwig Schläpfer (1833–1916), Schweizer Industrieller
 Conrad Arthur Schlaepfer (1900–1990), Schweizer Dokumentarfilmer, Filmproduzent, Filmfunktionär, Kinobetreiber und Medienmanager
 Elvis Schläpfer (* 2001), Schweizer Eishockeyspieler
 Ernst Schläpfer (* 1955), Schweizer Schwinger
 Franziska Schläpfer (* 1945), Schweizer Kulturjournalistin und Autorin
 Franziska Schläpfer (Rapperin) (* 1976), Schweizer Rapperin siehe Big Zis
 Georg Leonhard Schläpfer (1766–1840), Schweizer Textilunternehmer
 Hans Ulrich Schlaepfer (1893–1985), Schweizer Politiker (FDP)
 Jakob Schläpfer (1719–1779), Schweizer Textilunternehmer
 Johann Jakob Schläpfer (1789–1850), Schweizer Kaufmann, Landesseckelmeister, Landammann und Tagsatzungsgesandter

 Kaspar Schläpfer (* 1951), Schweizer Politiker (FDP)
 Kevin Schläpfer (* 1969), Schweizer Eishockeyspieler

 Matthias Schläpfer (1763–1830), Schweizer Kaufmann, Unternehmer und Konsul
 Michael Schläpfer (1822–1885), Schweizer Redaktor und Publizist
 Otto Schläpfer (1931–2015), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer
 Paul Schläpfer (1881–1973), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 Pelagius Schläpfer (1601–1680), Schweizer Textilhändler, Landeszeugherr, Landesstatthalter, Tagsatzungsgesandter und Landammann
 Robert Schläpfer (1923–2001), Schweizer Dialektologe
 Simon Schläpfer (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Therese Schläpfer (* 1959), Schweizer Politikerin der (SVP)
 Thomas Schläpfer (* 1959), Schweizer Psychiater
 Ulrich Schläpfer (1580–1651), Schweizer Textilhändler, Landesstatthalter, Landammann und Tagsatzungsgesandter
 Walter Schläpfer (1914–1991), Schweizer Historiker, Bibliothekar, Publizist und Politiker

Familien mit diesem Namen:
 Schläpfer (Familie)

Schlaepfer ist der Name folgender Unternehmen:
 Jakob Schlaepfer, Hersteller hochwertiger Stoffe in St. Gallen, gegründet 1904